Battenberg  est le nom de deux municipalité allemandes :
 Battenberg dans le land de la Hesse.
 Battenberg (Pfalz) dans le land de Rhénanie-Palatinat.
 Maison de Battenberg, famille princière allemande.